Mars se poate referi la:

 Mars Express, sondă spațială
 Phoenix Mars Lander, navetă spațială
 MARS Group, think tank britanic arhitectural
 Mars Incorporated, companie producătoare de dulciuri
 Mars, Ardèche
 Mars, Gard
 Mars, Loire